Steinermandl kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Zettersfeld, berg, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 
 Stein am Mandl, bergstopp, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar